A Câmara Municipal de São Paulo do Potengi é o órgão de representação do poder legislativo municipal de São Paulo do Potengi, município brasileiro do Estado do Rio Grande do Norte. É composta por 11 vereadores eleitos por voto proporcional para um mandato de 4 anos. Atualmente funciona no Palácio do Povo.

História 
No dia 25 de novembro de 1947 foi promulgada a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte que restaurou outra vez a autonomia dos seus municípios. O governador José Augusto Varela decretou e sancionou a Lei nº.109 que dispunha sobre a Lei Orgânica dos Municípios, contemplando no artigo 12: “O poder Legislativo é exercido pelas Câmaras Municipais, constituídas pelos vereadores, eleitos pelo voto secreto, mediante sistema de representação proporcional, em sufrágio universal e direto, com mandato de quatro anos”.

Em São Paulo do Potengi, conhecida como São Gonçalo, à época, na ata do dia 1 de janeiro de 1939, ficou registrada a primeira sessão solene inaugural do quadro territorial da república, no edifício da prefeitura municipal, tendo como presidente o capitão da força pública militar José Paulino de Souza. Esta data marcou um passo importante para o processo de redemocratização da política local.

Ao longo dos seus 69 anos de história, a Câmara Municipal de São Paulo do Potengi localizava-se na Rua Bento Urbano nº 217. E só a partir de 30 de dezembro de 1999, durante a gestão do presidente Domingos Sávio Dias Campos, a Câmara Municipal trocou de lugar e deu-se na Rua José Claudino nº418, no bairro Santos Dumont, atualmente ainda em vigor.

19.ª Legislatura 01.01.2021 a atualidade 
Nas eleições de 15 de novembro de 2020 foram eleitos 11 vereadores para a legislatura 2021–2024.

18.ª Legislatura 01.01.2017 a 31.12.2020 
Nas eleições de 2 de outubro de 2016 foram eleitos 11 vereadores para a legislatura 2017–2020.

Suplentes

17.ª Legislatura 01.01.2013 a 31.12.2016 
Nas eleições de 7 de outubro de 2012 foram eleitos 11 vereadores para a legislatura 2013–2016.

16.ª Legislatura 01.01.2009 a 31.12.2012 
Nas eleições de 5 de outubro de 2008 foram eleitos 9 vereadores para a legislatura 2009–2012.

15.ª Legislatura 01.01.2005 a 31.12.2008 
Nas eleições de 3 de outubro de 2004 foram eleitos 9 vereadores para a legislatura 2005–2008.

Falecidos

14.ª Legislatura 01.01.2001 a 31.12.2004 
Nas eleições de 1 de outubro de 2000 foram eleitos 10 vereadores para a legislatura 2001–2004.

13.ª Legislatura 01.01.1997 a 31.12.2000 
Nas eleições de 3 de outubro de 1996 foram eleitos 10 vereadores para a legislatura 1997–2000.

Ver também 
 Lista de prefeitos de São Paulo do Potengi

Ligações externas 
 Página oficial da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi
Galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi
Regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Política de São Paulo do Potengi
São Paulo do Potengi